De Forçant (de Forsans ou de Forçanz, ?-1809), né Godefroy de Forçanz, était un officier de la Marine française et un explorateur qui vint au service de Nguyen Anh, futur empereur Gia Long d'Annam, pays devenu le Viêt Nam. De Forçant a été commandant du navire de guerre français l’Aigle.

Notes et références 

Militaire français du XVIIIe siècle
Décès en 1809
Général de la dynastie Nguyễn
Histoire du Viêt Nam
Militaire français de la colonisation française de l'Asie